Das Austral Wheel Race ist das älteste Bahnradrennen der Welt, das bis heute stattfindet. Die erste Austragung fand 1887 statt. Das Rennen wird seitdem vom Verband Cycling Victoria organisiert und findet in Melbourne über drei Tage statt. Die Fahrer müssen sich über eine Reihe von Läufen für das Finale qualifizieren und bekommen gemäß Leistungsstärke Handicaps. Das Finale wird über 2000 Meter ausgefahren.

2014 wurde das Rennen zum 116. Mal ausgetragen. Zum ersten Mal in der langen Geschichte gewann ein Radrennfahrer aus Japan, Minori Shimmura, nationaler Vizemeister im Zweier-Mannschaftsfahren im selben Jahr.

Geschichte 
Das erste Austral Wheel Race fand 1887 auf dem Melbourne Cricket Ground statt und ging über drei Meilen (4800 Meter). Als erster Preis war ein Flügel im Wert von 200 Pfund ausgeschrieben. Bis einschließlich 1892 wurde das Rennen auf Hochrädern durchgeführt. Andere Stätten, an denen das Rennen in den folgenden Jahren stattfand, waren der Exhibition Track, die Rennstrecke von North Essendon und die Radrennbahnen des Olympic Park sowie von Brunswick, Coburg und Northcote und die Vodafone Arena.

Die ehemals bekannteste australische Fahrradmarke Malvern Star hat ihre Wurzeln im Austral Wheel Race: Im Dezember 1898 gewann der Fahrradmechaniker und Radrennfahrer Tom Finnigan das Rennen und kaufte von seinem Preisgeld in Höhe von 240 Sovereigns ein Fahrradgeschäft, aus dem später das Unternehmen Malvern Star erwuchs. Beim Rennen 1901 wurde dem Sieger aus den USA das Preisgeld nicht ausbezahlt, weil es den Verdacht der Schiebung gab.

Seit 2000 beträgt das Preisgeld 18.000 Dollar. Das Rennen wird heute als dreitägiges Event organisiert, mit Wettbewerben in verschiedenen Disziplinen sowie Rennen für Frauen und Junioren.

Palmarès (Männer) 

 1 yd. = 0,914 Meter

Palmarès (Frauen)

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnradsport-Wettbewerb in Australien
Radsportwettbewerb in Melbourne
Erstveranstaltung 1887